Piorkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Piorkowski (1904–1948), SS-Sturmbannführer und Lagerkommandant des Konzentrationslager Dachau
 Curt Piorkowski (1888–1939), deutscher Psychologe
 Renate Citron-Piorkowski (* 1949), deutsche Juristin und Richterin